Karel I. Savojský zvaný Válečník (28. března 1468 Crignano, Piemont – 13. března 1490 Pinerolo) byl savojský vévoda v letech 1482-1490 a titulární král Království Kypru, Jeruzaléma a Arménie v letech 1485-1490.

Byl příbuzný bezdětné královny Šarloty Kyperské, titulární královny Jeruzaléma a Arménie. Nejen že byla sestřenicí jeho otce Amadea, takže její práva přirozeně sestoupí do této linie, ale ona byla také vdova po Karlovu strýci Ludvíkovi Savojském, hraběti ze Ženevy. Šarlota Kyperská, ale v roce 1460 byla z království vyhoštěna a králem se stal její nevlastní bratr.

Rodina 
Oženil se s Blankou z Montferatu, která byla po Karlově smrti regentkou Savojského vévodství v letech 1490-1496. Měli spolu 5 dětí:

 syn (*/† září 1486)
 Jolanda Luisa Savojského (2. července 1487 – 13. září 1499), ⚭ 1496 Filibert II. Savojský (10. dubna 1480 – 10. září 1504), vévoda savojský, kníže piemontský, hrabě z Aosty a Maurienne
 syn (*/† květen 1488)
 Karel II. Savojský (23. června 1489 – 16. dubna 1496)
 dcera (*/† březen 1490)

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 

Kyperští králové
Jeruzalémští králové
Arménští králové
Savojští vévodové
Katoličtí panovníci
Narození 28. března
Narození v roce 1468
Úmrtí 13. března
Úmrtí v roce 1490
Pohřbení v katedrále ve Vercelli
Muži
Úmrtí v roce 1491